Jean-Noël Paquot (1722-1803), théologien, historien, hébraïsant et bibliographe des anciens Pays-Bas ;
 Oscar-Edmond Ris-Paquot (1935-19?), artiste-peintre, écrivain, critique d'art ;
 Thierry Paquot (1952-), philosophe et professeur français ;
 Tom Paquot (1999-), coureur cycliste belge.